Dicodonium är ett släkte av nässeldjur. Dicodonium ingår i familjen Corynidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Dicodonium